Медајна има више значења:
 Округ Медајна (Охајо)
 Медајна (Тексас)
 Медајна (Вашингтон)
 Медајна (Њујорк)
 Медајна (Минесота)
 Медајна (Северна Дакота)
 Медајна (Тенеси)